Robanov kot je lahko:
 Robanov kot, ledeniška dolina v Zgornji savinski dolini
 Robanov Kot, naselje v občini Solčava